Osoby o tym nazwisku:
 Ryszard Skwarski – polski kajakarz, olimpijczyk
 Tadeusz Skwarski – polski specjalista w dziedzinie technologii włókien chemicznych i polimerów